DIN 433 er en DIN-Standart for en skive.

Kilde  
http://bolte.dk/skiver-din-433/ 
DIN-standarder